

Patronyme
 Agnès Troublé (1941-), créatrice de mode française.
 Bruno Troublé (1945-), skipper français.
  (1880-1955), général de brigade français.